Przestrzeń trójwymiarowa – potoczna nazwa przestrzeni euklidesowej o trzech wymiarach
 Grafika 3D – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej
 Stereoskopia – technika oddająca wrażenie normalnego widzenia przestrzennego
 Film 3D
 Kino cyfrowe 3D
 Telewizja 3D
 Anaglif – jeden z typów rysunku lub fotografii stereoskopowej
 Stereogram – obraz sprawiający wrażenie trójwymiarowego
 Bryła geometryczna – figura 3D jest nazywana figurą wielościenną.

Inne 
 Robert Del Naja (przydomek 3D) – angielski muzyk
 3D/Biela – kometa okresowa
 3-D Secure – metoda autoryzacji transakcji
 Team 3D – profesjonalna drużyna e-sportowa

Zobacz też 
 Drukowanie przestrzenne